Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Korea Open) van 2021 vond plaats van 20 tot en met 26 december 2021 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de zeventiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Karolína Muchová was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Zhu Lin uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Française Kristina Mladenovic in twee sets. Zhu wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arianne Hartono was het vijfde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de Finse Anastasia Kulikova.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lara Arruabarrena en Tatjana Maria hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Arianne Hartono en Olivia Tjandramulia, werd al in de eerste ronde uit­ge­scha­keld, door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Koreaanse duo Choi Ji-hee en Han Na-lae won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Valentini Grammatikopoulou en Réka Luca Jani in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Choi noch Han had daar­naast eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners.

De Nederlandse Arianne Hartono was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Seoel 2021
Seoel